Buzzard peut faire référence à :

Patronyme 
 Edward Farquhar Buzzard (1871-1945), neurologue britannique.
 Kevin Buzzard (né en 1968), mathématicien britannique.
 Thomas Buzzard (1831-1919), médecin et pionnier de la neurologie britannique, père d'Edward Farquhar Buzzard

Personnages fictifs 
 Beaky Buzzard, personnage de dessin animé

Toponymes 
 Leighton Buzzard, ville anglaise du comté du Bedfordshire
 Buzzard Key  île de l'océan Atlantique au sud-ouest  de la Floride

Cinéma 
 Buzzard, un film indépendant américain réalisé par Joel Potrykus en 2014

Autres usages 
 Buzzard, un gisement de pétrole écossais en mer du Nord découvert en 2001
 Martinsyde F.4 Buzzard, chasseur biplan de la Première Guerre mondiale
 Leighton Buzzard Light Railway, ligne de train historique et touristique

Homonymie de toponyme